

Cinema 
 Attraction – film thriller del 2000 diretto da Russell DeGrazier
 Attraction – film russo del 2017 diretto da Fëdor Bondarčuk